Osoby o tym nazwisku:
 Feliks Kotlewski – polski specjalista w dziedzinie termodynamiki i miernictwa cieplnego
 Stefan Kotlewski – polski polityk, samorządowiec